AMX-10 může mít různé významy:

 AMX-10P – francouzské pásové bojové vozidlo pěchoty
 AMX-10RC – francouzské kolové průzkumné vozidlo